Беата Шидло, Беата Марія Шидло (; нар. 15 квітня 1963, Освенцім, ПНР) — польський політик.
 Богдан Шидло — польський математик.

Польські прізвища